|-
|(38251)||1999 RY|| align=right|15,3|| align=right|2,597|| align=right|0,238|| align=right|4,40|| align=right|4,183||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38252)||1999 RM6|| align=right|14,4|| align=right|3,208|| align=right|0,158|| align=right|1,34|| align=right|5,746||MBA||3. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38253)||1999 RM9|| align=right|15,2|| align=right|2,946|| align=right|0,061|| align=right|1,54|| align=right|5,055||MBA||4. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38254)||1999 RV9|| align=right|16,3|| align=right|2,637|| align=right|0,055|| align=right|1,46|| align=right|4,282||MBA||6. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38255)||1999 RH10|| align=right|15,1|| align=right|2,570|| align=right|0,188|| align=right|3,40|| align=right|4,119||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38256)||1999 RH12|| align=right|15,0|| align=right|2,597|| align=right|0,197|| align=right|4,04|| align=right|4,184||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38257)||1999 RC13|| align=right|11,6|| align=right|5,195|| align=right|0,118|| align=right|14,84|| align=right|11,84||JUT||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38258)||1999 RD14|| align=right|14,2|| align=right|3,029|| align=right|0,024|| align=right|8,39|| align=right|5,272||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38259)||1999 RR14|| align=right|12,9|| align=right|3,168|| align=right|0,160|| align=right|17,90|| align=right|5,639||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38260)||1999 RK15|| align=right|14,5|| align=right|2,646|| align=right|0,172|| align=right|6,75|| align=right|4,304||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38261)||1999 RY16|| align=right|13,6|| align=right|3,031|| align=right|0,016|| align=right|6,18|| align=right|5,277||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38262)||1999 RB20|| align=right|15,1|| align=right|3,180|| align=right|0,165|| align=right|4,06|| align=right|5,671||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38263)||1999 RC20|| align=right|14,3|| align=right|3,196|| align=right|0,126|| align=right|5,28|| align=right|5,714||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38264)||1999 RC22|| align=right|13,8|| align=right|2,767|| align=right|0,120|| align=right|9,94|| align=right|4,602||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38265)||1999 RT22|| align=right|13,8|| align=right|3,166|| align=right|0,095|| align=right|8,82|| align=right|5,631||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38266)||1999 RH23|| align=right|13,8|| align=right|2,886|| align=right|0,087|| align=right|2,47|| align=right|4,903||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38267)||1999 RB26|| align=right|14,6|| align=right|2,943|| align=right|0,104|| align=right|2,86|| align=right|5,048||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|38268 Zenkert||1999 RV32|| align=right|15,1|| align=right|2,750|| align=right|0,073|| align=right|4,91|| align=right|4,559||MBA||9. september 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|38269 Gueymard||1999 RN33|| align=right|15,0|| align=right|2,988|| align=right|0,033|| align=right|10,41|| align=right|5,164||MBA||10. september 1999||Needville||W. G. Dillon; K. Rivich
|-
|(38270)||1999 RJ35|| align=right|14,5|| align=right|2,554|| align=right|0,251|| align=right|14,51|| align=right|4,080||MBA||11. september 1999||Starkenburg||Starkenburg
|-
|(38271)||1999 RW35|| align=right|15,0|| align=right|2,844|| align=right|0,080|| align=right|2,15|| align=right|4,794||MBA||12. september 1999||Ondřejov||M. Wolf; P. Pravec
|-
|(38272)||1999 RW41|| align=right|13,7|| align=right|2,839|| align=right|0,072|| align=right|2,13|| align=right|4,782||MBA||13. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38273)||1999 RN42|| align=right|13,9|| align=right|3,018|| align=right|0,111|| align=right|10,70|| align=right|5,241||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38274)||1999 RR44|| align=right|14,4|| align=right|3,090|| align=right|0,151|| align=right|8,14|| align=right|5,431||MBA||14. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38275)||1999 RH48|| align=right|15,4|| align=right|2,583|| align=right|0,185|| align=right|4,29|| align=right|4,152||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38276)||1999 RH49|| align=right|13,0|| align=right|3,247|| align=right|0,033|| align=right|22,42|| align=right|5,851||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38277)||1999 RP49|| align=right|14,5|| align=right|3,065|| align=right|0,311|| align=right|3,92|| align=right|5,366||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38278)||1999 RD51|| align=right|15,1|| align=right|2,459|| align=right|0,165|| align=right|5,18|| align=right|3,856||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38279)||1999 RU51|| align=right|14,6|| align=right|2,547|| align=right|0,098|| align=right|15,16|| align=right|4,063||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38280)||1999 RO52|| align=right|14,8|| align=right|2,572|| align=right|0,190|| align=right|7,19|| align=right|4,123||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38281)||1999 RP52|| align=right|14,5|| align=right|2,678|| align=right|0,178|| align=right|12,97|| align=right|4,382||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38282)||1999 RM56|| align=right|15,3|| align=right|2,809|| align=right|0,071|| align=right|6,39|| align=right|4,707||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38283)||1999 RK59|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,029|| align=right|6,78|| align=right|4,217||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38284)||1999 RD60|| align=right|14,7|| align=right|2,768|| align=right|0,086|| align=right|6,53|| align=right|4,604||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38285)||1999 RS61|| align=right|15,1|| align=right|2,897|| align=right|0,078|| align=right|1,77|| align=right|4,929||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38286)||1999 RP62|| align=right|15,5|| align=right|2,413|| align=right|0,171|| align=right|1,68|| align=right|3,747||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38287)||1999 RQ64|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,080|| align=right|5,50|| align=right|4,591||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38288)||1999 RZ68|| align=right|14,7|| align=right|2,961|| align=right|0,129|| align=right|10,22|| align=right|5,095||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38289)||1999 RM70|| align=right|15,6|| align=right|2,763|| align=right|0,101|| align=right|4,12|| align=right|4,591||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38290)||1999 RY71|| align=right|14,0|| align=right|2,989|| align=right|0,089|| align=right|9,63|| align=right|5,167||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38291)||1999 RG74|| align=right|13,8|| align=right|2,982|| align=right|0,081|| align=right|2,65|| align=right|5,149||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38292)||1999 RA77|| align=right|14,0|| align=right|3,933|| align=right|0,266|| align=right|4,84|| align=right|7,798||HLD||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38293)||1999 RK85|| align=right|14,1|| align=right|3,090|| align=right|0,106|| align=right|3,45|| align=right|5,432||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38294)||1999 RM85|| align=right|13,9|| align=right|2,857|| align=right|0,074|| align=right|2,67|| align=right|4,829||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38295)||1999 RA87|| align=right|14,1|| align=right|2,854|| align=right|0,089|| align=right|2,24|| align=right|4,820||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38296)||1999 RD87|| align=right|14,3|| align=right|2,882|| align=right|0,067|| align=right|2,28|| align=right|4,892||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38297)||1999 RE87|| align=right|14,9|| align=right|3,146|| align=right|0,150|| align=right|1,96|| align=right|5,579||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38298)||1999 RD88|| align=right|14,3|| align=right|2,693|| align=right|0,123|| align=right|15,01|| align=right|4,418||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38299)||1999 RK88|| align=right|14,4|| align=right|2,907|| align=right|0,036|| align=right|0,88|| align=right|4,955||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38300)||1999 RF90|| align=right|14,1|| align=right|2,990|| align=right|0,075|| align=right|8,86|| align=right|5,168||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38301)||1999 RH92|| align=right|13,7|| align=right|2,950|| align=right|0,029|| align=right|1,40|| align=right|5,066||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38302)||1999 RL92|| align=right|15,0|| align=right|2,943|| align=right|0,120|| align=right|1,78|| align=right|5,048||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38303)||1999 RB93|| align=right|14,3|| align=right|3,064|| align=right|0,195|| align=right|2,93|| align=right|5,361||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38304)||1999 RJ93|| align=right|14,5|| align=right|2,884|| align=right|0,031|| align=right|3,17|| align=right|4,898||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38305)||1999 RM96|| align=right|14,1|| align=right|3,137|| align=right|0,189|| align=right|2,28|| align=right|5,555||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38306)||1999 RB99|| align=right|14,0|| align=right|3,189|| align=right|0,156|| align=right|12,56|| align=right|5,694||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38307)||1999 RM102|| align=right|15,0|| align=right|2,438|| align=right|0,249|| align=right|7,85|| align=right|3,806||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38308)||1999 RY102|| align=right|14,4|| align=right|2,727|| align=right|0,204|| align=right|12,95|| align=right|4,503||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38309)||1999 RP103|| align=right|14,3|| align=right|2,860|| align=right|0,031|| align=right|12,98|| align=right|4,836||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38310)||1999 RH105|| align=right|14,4|| align=right|2,713|| align=right|0,073|| align=right|3,28|| align=right|4,469||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38311)||1999 RV106|| align=right|14,1|| align=right|3,146|| align=right|0,064|| align=right|16,60|| align=right|5,578||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38312)||1999 RO107|| align=right|14,0|| align=right|3,163|| align=right|0,097|| align=right|8,48|| align=right|5,625||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38313)||1999 RV111|| align=right|14,4|| align=right|3,119|| align=right|0,146|| align=right|17,41|| align=right|5,506||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38314)||1999 RR112|| align=right|15,5|| align=right|2,355|| align=right|0,192|| align=right|6,24|| align=right|3,612||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38315)||1999 RS112|| align=right|14,4|| align=right|3,132|| align=right|0,228|| align=right|11,09|| align=right|5,543||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38316)||1999 RB113|| align=right|15,3|| align=right|2,563|| align=right|0,134|| align=right|12,56|| align=right|4,102||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38317)||1999 RJ115|| align=right|14,6|| align=right|2,483|| align=right|0,088|| align=right|6,92|| align=right|3,912||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38318)||1999 RM116|| align=right|13,8|| align=right|2,805|| align=right|0,172|| align=right|9,59|| align=right|4,696||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38319)||1999 RG117|| align=right|14,7|| align=right|2,688|| align=right|0,158|| align=right|13,45|| align=right|4,406||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38320)||1999 RT120|| align=right|14,2|| align=right|3,209|| align=right|0,190|| align=right|12,37|| align=right|5,747||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38321)||1999 RQ121|| align=right|14,6|| align=right|2,533|| align=right|0,068|| align=right|8,70|| align=right|4,030||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38322)||1999 RU126|| align=right|14,9|| align=right|2,444|| align=right|0,244|| align=right|8,87|| align=right|3,820||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38323)||1999 RB127|| align=right|14,1|| align=right|2,668|| align=right|0,085|| align=right|13,87|| align=right|4,356||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38324)||1999 RA128|| align=right|15,3|| align=right|2,646|| align=right|0,082|| align=right|1,68|| align=right|4,303||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38325)||1999 RD128|| align=right|15,3|| align=right|2,729|| align=right|0,095|| align=right|2,44|| align=right|4,507||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38326)||1999 RU128|| align=right|13,5|| align=right|2,926|| align=right|0,120|| align=right|17,56|| align=right|5,004||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38327)||1999 RX128|| align=right|15,6|| align=right|2,349|| align=right|0,157|| align=right|4,31|| align=right|3,599||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38328)||1999 RZ128|| align=right|15,4|| align=right|2,421|| align=right|0,180|| align=right|1,94|| align=right|3,766||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38329)||1999 RO129|| align=right|15,2|| align=right|2,916|| align=right|0,102|| align=right|2,03|| align=right|4,980||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38330)||1999 RN130|| align=right|14,3|| align=right|2,441|| align=right|0,168|| align=right|2,42|| align=right|3,812||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38331)||1999 RT130|| align=right|15,0|| align=right|2,671|| align=right|0,186|| align=right|12,11|| align=right|4,363||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38332)||1999 RF131|| align=right|14,7|| align=right|2,765|| align=right|0,171|| align=right|8,36|| align=right|4,598||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38333)||1999 RE132|| align=right|14,0|| align=right|2,764|| align=right|0,064|| align=right|4,46|| align=right|4,593||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38334)||1999 RK133|| align=right|14,3|| align=right|3,163|| align=right|0,124|| align=right|16,33|| align=right|5,625||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38335)||1999 RN134|| align=right|14,7|| align=right|2,430|| align=right|0,140|| align=right|5,30|| align=right|3,788||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38336)||1999 RZ134|| align=right|15,7|| align=right|2,347|| align=right|0,204|| align=right|5,44|| align=right|3,595||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38337)||1999 RP136|| align=right|13,8|| align=right|2,811|| align=right|0,119|| align=right|14,43|| align=right|4,712||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38338)||1999 RA137|| align=right|15,3|| align=right|2,582|| align=right|0,256|| align=right|4,03|| align=right|4,148||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38339)||1999 RH137|| align=right|14,5|| align=right|2,595|| align=right|0,123|| align=right|15,04|| align=right|4,179||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38340)||1999 RO137|| align=right|14,8|| align=right|2,836|| align=right|0,076|| align=right|0,97|| align=right|4,774||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38341)||1999 RB139|| align=right|15,5|| align=right|2,428|| align=right|0,157|| align=right|3,90|| align=right|3,782||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38342)||1999 RT139|| align=right|15,1|| align=right|2,658|| align=right|0,094|| align=right|3,72|| align=right|4,332||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38343)||1999 RG140|| align=right|15,1|| align=right|2,478|| align=right|0,157|| align=right|5,56|| align=right|3,900||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38344)||1999 RS140|| align=right|14,9|| align=right|2,731|| align=right|0,098|| align=right|3,37|| align=right|4,513||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38345)||1999 RO141|| align=right|15,2|| align=right|2,409|| align=right|0,104|| align=right|5,51|| align=right|3,737||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38346)||1999 RL143|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,085|| align=right|8,55|| align=right|4,207||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38347)||1999 RS143|| align=right|14,1|| align=right|3,121|| align=right|0,118|| align=right|10,36|| align=right|5,513||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38348)||1999 RQ145|| align=right|14,1|| align=right|2,697|| align=right|0,106|| align=right|4,26|| align=right|4,429||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38349)||1999 RJ149|| align=right|14,0|| align=right|2,975|| align=right|0,123|| align=right|11,01|| align=right|5,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38350)||1999 RS149|| align=right|14,4|| align=right|2,774|| align=right|0,025|| align=right|3,80|| align=right|4,619||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38351)||1999 RQ150|| align=right|14,7|| align=right|2,757|| align=right|0,107|| align=right|6,12|| align=right|4,577||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38352)||1999 RF151|| align=right|14,8|| align=right|2,612|| align=right|0,111|| align=right|14,73|| align=right|4,220||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38353)||1999 RL151|| align=right|15,3|| align=right|2,615|| align=right|0,120|| align=right|5,18|| align=right|4,229||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38354)||1999 RM151|| align=right|15,5|| align=right|2,571|| align=right|0,106|| align=right|3,60|| align=right|4,123||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38355)||1999 RB152|| align=right|15,1|| align=right|2,465|| align=right|0,267|| align=right|6,72|| align=right|3,869||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38356)||1999 RS152|| align=right|13,6|| align=right|3,071|| align=right|0,064|| align=right|11,04|| align=right|5,382||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38357)||1999 RE154|| align=right|14,1|| align=right|2,640|| align=right|0,123|| align=right|14,21|| align=right|4,288||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38358)||1999 RG154|| align=right|14,0|| align=right|2,743|| align=right|0,022|| align=right|3,48|| align=right|4,542||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38359)||1999 RJ154|| align=right|15,3|| align=right|2,585|| align=right|0,195|| align=right|12,22|| align=right|4,155||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38360)||1999 RM154|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,156|| align=right|2,07|| align=right|3,790||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38361)||1999 RY154|| align=right|13,6|| align=right|3,097|| align=right|0,050|| align=right|9,98|| align=right|5,449||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38362)||1999 RW155|| align=right|14,2|| align=right|3,007|| align=right|0,079|| align=right|11,81|| align=right|5,214||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38363)||1999 RS156|| align=right|14,6|| align=right|2,968|| align=right|0,144|| align=right|12,30|| align=right|5,113||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38364)||1999 RT157|| align=right|14,0|| align=right|3,204|| align=right|0,160|| align=right|6,27|| align=right|5,734||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38365)||1999 RE158|| align=right|14,1|| align=right|3,201|| align=right|0,195|| align=right|2,56|| align=right|5,726||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38366)||1999 RF158|| align=right|14,6|| align=right|2,869|| align=right|0,089|| align=right|3,17|| align=right|4,860||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38367)||1999 RZ162|| align=right|14,2|| align=right|3,139|| align=right|0,115|| align=right|6,93|| align=right|5,559||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38368)||1999 RQ164|| align=right|14,4|| align=right|2,618|| align=right|0,092|| align=right|14,82|| align=right|4,235||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38369)||1999 RX164|| align=right|14,6|| align=right|3,211|| align=right|0,097|| align=right|9,55|| align=right|5,753||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38370)||1999 RB165|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,049|| align=right|9,34|| align=right|4,551||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38371)||1999 RO167|| align=right|13,4|| align=right|2,981|| align=right|0,108|| align=right|9,84|| align=right|5,146||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38372)||1999 RK168|| align=right|14,8|| align=right|2,701|| align=right|0,175|| align=right|4,56|| align=right|4,439||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38373)||1999 RG172|| align=right|14,2|| align=right|2,772|| align=right|0,091|| align=right|3,75|| align=right|4,615||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38374)||1999 RY172|| align=right|14,1|| align=right|2,651|| align=right|0,009|| align=right|22,42|| align=right|4,314||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38375)||1999 RC173|| align=right|15,0|| align=right|2,471|| align=right|0,119|| align=right|7,20|| align=right|3,883||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38376)||1999 RH174|| align=right|15,1|| align=right|2,595|| align=right|0,096|| align=right|3,37|| align=right|4,180||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38377)||1999 RM174|| align=right|15,1|| align=right|2,912|| align=right|0,215|| align=right|8,43|| align=right|4,967||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38378)||1999 RK175|| align=right|14,5|| align=right|3,186|| align=right|0,178|| align=right|1,47|| align=right|5,687||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38379)||1999 RQ175|| align=right|15,3|| align=right|2,544|| align=right|0,111|| align=right|7,15|| align=right|4,058||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38380)||1999 RR175|| align=right|14,0|| align=right|2,643|| align=right|0,047|| align=right|14,39|| align=right|4,296||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38381)||1999 RV175|| align=right|14,9|| align=right|2,574|| align=right|0,297|| align=right|4,63|| align=right|4,129||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38382)||1999 RZ175|| align=right|14,3|| align=right|3,059|| align=right|0,169|| align=right|12,12|| align=right|5,350||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38383)||1999 RF176|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,010|| align=right|11,68|| align=right|4,203||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38384)||1999 RX180|| align=right|14,0|| align=right|2,952|| align=right|0,105|| align=right|3,11|| align=right|5,071||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38385)||1999 RT181|| align=right|14,5|| align=right|2,777|| align=right|0,101|| align=right|4,90|| align=right|4,626||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38386)||1999 RH182|| align=right|14,4|| align=right|2,965|| align=right|0,104|| align=right|11,17|| align=right|5,105||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38387)||1999 RB184|| align=right|14,6|| align=right|2,924|| align=right|0,057|| align=right|3,09|| align=right|4,999||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38388)||1999 RG186|| align=right|15,1|| align=right|2,567|| align=right|0,091|| align=right|7,34|| align=right|4,111||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38389)||1999 RJ187|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,102|| align=right|7,02|| align=right|4,598||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38390)||1999 RO187|| align=right|14,3|| align=right|2,828|| align=right|0,018|| align=right|3,47|| align=right|4,754||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38391)||1999 RD188|| align=right|15,3|| align=right|2,867|| align=right|0,060|| align=right|3,27|| align=right|4,854||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38392)||1999 RQ189|| align=right|14,2|| align=right|3,031|| align=right|0,079|| align=right|4,67|| align=right|5,276||MBA||9. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38393)||1999 RD191|| align=right|15,2|| align=right|2,745|| align=right|0,112|| align=right|11,30|| align=right|4,547||MBA||11. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38394)||1999 RY192|| align=right|14,9|| align=right|3,176|| align=right|0,178|| align=right|2,93|| align=right|5,659||MBA||13. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38395)||1999 RR193|| align=right|13,2|| align=right|3,511|| align=right|0,067|| align=right|10,30|| align=right|6,577||MBA||15. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38396)||1999 RU193|| align=right|14,3|| align=right|3,138|| align=right|0,152|| align=right|13,09|| align=right|5,557||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38397)||1999 RY193|| align=right|13,7|| align=right|3,120|| align=right|0,149|| align=right|4,84|| align=right|5,510||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38398)||1999 RC195|| align=right|13,7|| align=right|3,114|| align=right|0,146|| align=right|7,88|| align=right|5,494||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38399)||1999 RO196|| align=right|14,4|| align=right|2,589|| align=right|0,137|| align=right|12,39|| align=right|4,165||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38400)||1999 RX196|| align=right|13,8|| align=right|2,922|| align=right|0,202|| align=right|12,83|| align=right|4,993||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38401)||1999 RJ197|| align=right|14,1|| align=right|2,996|| align=right|0,028|| align=right|7,85|| align=right|5,186||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38402)||1999 RP197|| align=right|13,8|| align=right|3,098|| align=right|0,071|| align=right|8,50|| align=right|5,453||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38403)||1999 RU197|| align=right|13,7|| align=right|2,586|| align=right|0,048|| align=right|14,00|| align=right|4,159||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38404)||1999 RF202|| align=right|13,9|| align=right|2,993|| align=right|0,114|| align=right|9,39|| align=right|5,178||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38405)||1999 RS202|| align=right|14,0|| align=right|3,023|| align=right|0,120|| align=right|8,80|| align=right|5,255||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38406)||1999 RS203|| align=right|13,1|| align=right|3,246|| align=right|0,041|| align=right|14,71|| align=right|5,848||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38407)||1999 RF204|| align=right|13,8|| align=right|2,810|| align=right|0,162|| align=right|7,98|| align=right|4,709||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38408)||1999 RN204|| align=right|13,9|| align=right|2,586|| align=right|0,240|| align=right|15,59|| align=right|4,157||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38409)||1999 RK205|| align=right|13,8|| align=right|3,207|| align=right|0,175|| align=right|13,44|| align=right|5,743||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38410)||1999 RT208|| align=right|14,2|| align=right|2,960|| align=right|0,076|| align=right|10,45|| align=right|5,093||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38411)||1999 RQ210|| align=right|13,7|| align=right|2,985|| align=right|0,093|| align=right|9,01|| align=right|5,156||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38412)||1999 RX210|| align=right|13,5|| align=right|2,888|| align=right|0,059|| align=right|11,96|| align=right|4,907||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38413)||1999 RY211|| align=right|13,9|| align=right|3,085|| align=right|0,148|| align=right|17,50|| align=right|5,416||MBA||8. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38414)||1999 RT213|| align=right|15,7|| align=right|2,745|| align=right|0,091|| align=right|3,43|| align=right|4,546||MBA||13. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38415)||1999 RU213|| align=right|15,2|| align=right|2,642|| align=right|0,098|| align=right|3,31|| align=right|4,294||MBA||13. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38416)||1999 RV213|| align=right|14,9|| align=right|2,880|| align=right|0,050|| align=right|1,73|| align=right|4,887||MBA||13. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38417)||1999 RN218|| align=right|14,8|| align=right|2,749|| align=right|0,119|| align=right|12,53|| align=right|4,557||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38418)||1999 RW218|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,081|| align=right|2,15|| align=right|4,035||MBA||5. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38419)||1999 RX219|| align=right|14,1|| align=right|3,167|| align=right|0,057|| align=right|8,24|| align=right|5,636||MBA||4. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38420)||1999 RV221|| align=right|14,5|| align=right|3,032|| align=right|0,056|| align=right|8,68|| align=right|5,279||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38421)||1999 RZ221|| align=right|13,3|| align=right|3,160|| align=right|0,224|| align=right|14,31|| align=right|5,616||MBA||6. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38422)||1999 RJ226|| align=right|13,5|| align=right|3,135|| align=right|0,082|| align=right|11,44|| align=right|5,549||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38423)||1999 RS226|| align=right|14,1|| align=right|3,203|| align=right|0,076|| align=right|21,62|| align=right|5,731||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38424)||1999 RU228|| align=right|13,8|| align=right|3,182|| align=right|0,031|| align=right|21,16|| align=right|5,674||MBA||5. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38425)||1999 RO230|| align=right|13,7|| align=right|3,056|| align=right|0,122|| align=right|12,02|| align=right|5,342||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38426)||1999 RT230|| align=right|13,7|| align=right|3,041|| align=right|0,163|| align=right|14,97|| align=right|5,301||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38427)||1999 RB231|| align=right|13,7|| align=right|3,186|| align=right|0,131|| align=right|11,76|| align=right|5,687||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38428)||1999 RQ231|| align=right|15,0|| align=right|2,803|| align=right|0,198|| align=right|9,50|| align=right|4,692||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38429)||1999 RX231|| align=right|13,2|| align=right|3,073|| align=right|0,113|| align=right|10,19|| align=right|5,385||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38430)||1999 RG232|| align=right|13,3|| align=right|3,038|| align=right|0,161|| align=right|9,58|| align=right|5,293||MBA||9. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38431)||1999 RR232|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,129|| align=right|9,97|| align=right|4,440||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38432)||1999 RU235|| align=right|14,1|| align=right|2,959|| align=right|0,075|| align=right|10,80|| align=right|5,089||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38433)||1999 RL236|| align=right|14,4|| align=right|2,808|| align=right|0,171|| align=right|15,36|| align=right|4,705||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38434)||1999 RX236|| align=right|13,2|| align=right|3,099|| align=right|0,056|| align=right|22,16|| align=right|5,454||MBA||8. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38435)||1999 RA241|| align=right|13,7|| align=right|3,014|| align=right|0,096|| align=right|17,70|| align=right|5,231||MBA||11. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38436)||1999 RS241|| align=right|15,3|| align=right|2,652|| align=right|0,138|| align=right|1,22|| align=right|4,318||MBA||14. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38437)||1999 RV242|| align=right|14,8|| align=right|2,521|| align=right|0,168|| align=right|8,78|| align=right|4,002||MBA||4. september 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38438)||1999 RC249|| align=right|14,9|| align=right|2,855|| align=right|0,067|| align=right|3,56|| align=right|4,824||MBA||7. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38439)||1999 SQ4|| align=right|13,2|| align=right|3,098|| align=right|0,011|| align=right|15,51|| align=right|5,453||MBA||29. september 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38440)||1999 SA5|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,178|| align=right|3,87|| align=right|3,629||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38441)||1999 SN6|| align=right|13,3|| align=right|2,991|| align=right|0,115|| align=right|10,80|| align=right|5,173||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38442)||1999 SU6|| align=right|14,0|| align=right|2,900|| align=right|0,080|| align=right|0,90|| align=right|4,938||MBA||24. september 1999||Piszkesteto||JATE Asteroid Survey
|-
|(38443)||1999 SM7|| align=right|13,8|| align=right|2,976|| align=right|0,115|| align=right|11,06|| align=right|5,132||MBA||29. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38444)||1999 SY9|| align=right|15,1|| align=right|2,609|| align=right|0,121|| align=right|7,99|| align=right|4,214||MBA||29. september 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(38445)||1999 SB12|| align=right|14,8|| align=right|2,859|| align=right|0,074|| align=right|3,07|| align=right|4,832||MBA||30. september 1999||Catalina||CSS
|-
|(38446)||1999 SK17|| align=right|14,3|| align=right|2,741|| align=right|0,188|| align=right|11,51|| align=right|4,536||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38447)||1999 SO18|| align=right|13,7|| align=right|3,169|| align=right|0,096|| align=right|10,21|| align=right|5,641||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38448)||1999 SS18|| align=right|14,5|| align=right|2,573|| align=right|0,078|| align=right|14,67|| align=right|4,126||MBA||30. september 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38449)||1999 SM22|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,119|| align=right|5,85|| align=right|4,039||MBA||30. september 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38450)||1999 TH|| align=right|14,0|| align=right|3,190|| align=right|0,154|| align=right|0,39|| align=right|5,697||MBA||2. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38451)||1999 TU|| align=right|15,3|| align=right|2,571|| align=right|0,171|| align=right|2,17|| align=right|4,122||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38452)||1999 TE1|| align=right|13,9|| align=right|3,204|| align=right|0,193|| align=right|2,05|| align=right|5,734||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(38453)||1999 TU1|| align=right|13,0|| align=right|3,041|| align=right|0,035|| align=right|6,61|| align=right|5,302||MBA||1. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|38454 Boroson||1999 TB2|| align=right|13,4|| align=right|2,629|| align=right|0,196|| align=right|13,78|| align=right|4,262||MBA||2. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38455)||1999 TK3|| align=right|15,7|| align=right|3,215|| align=right|0,117|| align=right|1,72|| align=right|5,764||MBA||4. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38456)||1999 TO6|| align=right|13,7|| align=right|3,198|| align=right|0,174|| align=right|1,69|| align=right|5,719||MBA||6. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38457)||1999 TJ9|| align=right|12,5|| align=right|3,172|| align=right|0,019|| align=right|11,22|| align=right|5,648||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|(38458)||1999 TP12|| align=right|13,7|| align=right|2,610|| align=right|0,195|| align=right|13,28|| align=right|4,215||MBA||12. oktober 1999||Prescott||P. G. Comba
|-
|(38459)||1999 TX12|| align=right|13,1|| align=right|3,002|| align=right|0,072|| align=right|5,66|| align=right|5,200||MBA||10. oktober 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(38460)||1999 TH13|| align=right|14,2|| align=right|2,730|| align=right|0,188|| align=right|12,65|| align=right|4,510||MBA||7. oktober 1999||Višnjan||K. Korlević; M. Jurić
|-
|38461 Jiřítrnka||1999 TR17|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,058|| align=right|0,29|| align=right|5,638||MBA||15. oktober 1999||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(38462)||1999 TL21|| align=right|14,7|| align=right|3,187|| align=right|0,127|| align=right|0,24|| align=right|5,689||MBA||12. oktober 1999||Bergisch Gladbach||W. Bickel
|-
|(38463)||1999 TM22|| align=right|14,8|| align=right|3,058|| align=right|0,168|| align=right|2,46|| align=right|5,348||MBA||3. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38464)||1999 TZ24|| align=right|15,0|| align=right|2,920|| align=right|0,096|| align=right|0,96|| align=right|4,990||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38465)||1999 TL28|| align=right|14,3|| align=right|2,786|| align=right|0,086|| align=right|8,78|| align=right|4,650||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38466)||1999 TU29|| align=right|15,1|| align=right|2,860|| align=right|0,036|| align=right|1,54|| align=right|4,836||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38467)||1999 TW33|| align=right|15,2|| align=right|2,740|| align=right|0,147|| align=right|4,68|| align=right|4,534||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38468)||1999 TD34|| align=right|13,4|| align=right|2,559|| align=right|0,212|| align=right|13,58|| align=right|4,092||MBA||5. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38469)||1999 TN34|| align=right|13,8|| align=right|2,676|| align=right|0,177|| align=right|28,72|| align=right|4,378||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38470)||1999 TL36|| align=right|13,1|| align=right|3,973|| align=right|0,206|| align=right|8,66|| align=right|7,919||HLD||12. oktober 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(38471)||1999 TH39|| align=right|14,3|| align=right|2,972|| align=right|0,026|| align=right|10,45|| align=right|5,122||MBA||3. oktober 1999||Catalina||CSS
|-
|(38472)||1999 TJ51|| align=right|13,8|| align=right|3,097|| align=right|0,038|| align=right|9,09|| align=right|5,450||MBA||4. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38473)||1999 TA85|| align=right|15,8|| align=right|2,530|| align=right|0,127|| align=right|1,33|| align=right|4,023||MBA||14. oktober 1999||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(38474)||1999 TS88|| align=right|13,8|| align=right|3,167|| align=right|0,246|| align=right|19,36|| align=right|5,636||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38475)||1999 TT89|| align=right|13,4|| align=right|3,063|| align=right|0,201|| align=right|11,72|| align=right|5,360||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38476)||1999 TA91|| align=right|14,9|| align=right|2,631|| align=right|0,158|| align=right|14,66|| align=right|4,267||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38477)||1999 TR92|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,090|| align=right|10,09|| align=right|5,157||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38478)||1999 TX94|| align=right|14,5|| align=right|3,025|| align=right|0,067|| align=right|12,00|| align=right|5,261||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38479)||1999 TK95|| align=right|13,6|| align=right|3,068|| align=right|0,081|| align=right|11,61|| align=right|5,372||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38480)||1999 TL99|| align=right|14,1|| align=right|3,049|| align=right|0,143|| align=right|12,61|| align=right|5,324||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38481)||1999 TX99|| align=right|13,9|| align=right|2,616|| align=right|0,268|| align=right|12,63|| align=right|4,230||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38482)||1999 TC100|| align=right|13,6|| align=right|3,007|| align=right|0,120|| align=right|11,21|| align=right|5,214||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38483)||1999 TW100|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,251|| align=right|6,46|| align=right|4,099||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38484)||1999 TX100|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,130|| align=right|14,57|| align=right|4,299||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38485)||1999 TQ102|| align=right|13,6|| align=right|2,947|| align=right|0,140|| align=right|14,59|| align=right|5,058||MBA||2. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38486)||1999 TE108|| align=right|15,0|| align=right|2,772|| align=right|0,063|| align=right|5,33|| align=right|4,614||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38487)||1999 TL108|| align=right|13,8|| align=right|3,070|| align=right|0,064|| align=right|9,87|| align=right|5,379||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38488)||1999 TP113|| align=right|13,7|| align=right|2,978|| align=right|0,075|| align=right|9,88|| align=right|5,137||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38489)||1999 TB116|| align=right|13,9|| align=right|3,161|| align=right|0,090|| align=right|8,78|| align=right|5,620||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38490)||1999 TA117|| align=right|14,0|| align=right|2,896|| align=right|0,006|| align=right|1,00|| align=right|4,927||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38491)||1999 TO117|| align=right|14,4|| align=right|3,209|| align=right|0,083|| align=right|5,40|| align=right|5,748||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38492)||1999 TQ117|| align=right|13,9|| align=right|3,040|| align=right|0,094|| align=right|4,43|| align=right|5,299||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38493)||1999 TT117|| align=right|13,8|| align=right|3,123|| align=right|0,016|| align=right|5,20|| align=right|5,519||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38494)||1999 TG119|| align=right|14,0|| align=right|2,936|| align=right|0,030|| align=right|8,31|| align=right|5,031||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38495)||1999 TP119|| align=right|14,3|| align=right|2,947|| align=right|0,029|| align=right|2,34|| align=right|5,059||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38496)||1999 TT120|| align=right|14,8|| align=right|3,202|| align=right|0,111|| align=right|2,54|| align=right|5,728||MBA||4. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38497)||1999 TK130|| align=right|14,1|| align=right|3,180|| align=right|0,083|| align=right|5,67|| align=right|5,669||MBA||6. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38498)||1999 TX148|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,164|| align=right|2,82|| align=right|5,275||MBA||7. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38499)||1999 TT161|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,057|| align=right|2,63|| align=right|5,398||MBA||9. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(38500)||1999 TN165|| align=right|14,5|| align=right|3,112|| align=right|0,040|| align=right|8,67|| align=right|5,489||MBA||10. oktober 1999||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

*
Seznami asteroidov